La famille [de] Frésart est une famille originaire du pays de Liège. Sa généalogie est établie jusqu'à Colin Frechart dont le mariage est mentionné en 1574. Elle donna aux siècles suivants des juristes et s'est alliée à des familles de la noblesse belge. À la suite d'une alliance, une branche fut autorisée en 1930 à s’appeler Frésart de Clercx de Waroux.

Origines 
Cette famille est issue de Collar Frechart qui se marie en 1574, date de la première mention d'un membre cette famille. Aux ,  et  cette famille donne des juristes et des banquiers.

Branche Frésart de Clercx de Waroux 
À la suite du mariage en 1901 du banquier Charles Frésart (1878-1933), bourgmestre de Chokier, avec Clary de Clercx de Waroux (1880-1948), dont la famille était propriétaire du château de Waroux et du château de Chokier, le fils né de ce mariage, Emmanuel Frésart (1910-1986) obtient en 1930 autorisation de substituer son nom par Frésart de Clercx de Waroux, étant donné que la famille noble de sa mère était en voie d'extinction; la dernière de cette famille était sa tante Marthe de Clercx de Waroux (1886-1961).

Branche de Frésart 
À la suite d'une décision du tribunal de première instance de Liège, Edouard Frésart (1887-1962) a été autorisé le 26 avril 1946 à faire rectifier son nom et celui de ses enfants en y adjoignant la particule "de".

Personnalités notables 
Michel Frésart (1773-1860), banquier, fondateur de la banque Frésart et Président du Tribunal de Commerce de Liège
Jules Frésart (1821-1900), bourgmestre de Flône, banquier et industriel
Edouard Frésart (1855-1902), armurier (armurerie Pirlot & Frésart)
Charles Frésart (1878-1933), bourgmestre de Chokier, banquier
Raphaël de Frésart (1913-1988), docteur en médecine
Michel de Frésart (1918-2005), architecte et responsable des travaux publics pour les villes de Katanga
Michel de Frésart (1983), notaire

Armes 
D'or, à une paire de forces de sable, les bouts en bas, accompagnée de trois merlettes du même, les deux du chef affrontées.

Familles alliées 
Coart, de Clercx de Waroux, Van Zuylen

Notes et références

Bibliographie 
 Denise de Donnea, Les Donnea, dans Recueil de l'Office généalogique et héraldique de Belgique, tome 26, 1978, page 63

Voir aussi

Articles connexes 
 Anciennes familles de Belgique
 Liste chronologique de familles belges

Ancienne famille belge
Famille originaire de la principauté de Liège